The Shepherd's Flute – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Société des Etablissements L. Gaumont
The Shepherd's Flute – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company